Musaios ist der Name folgender Griechen:

 Musaios (Dichter), kosmologischer Dichter des archaischen Griechenlands
 Musaios (Grammatiker), spätantiker Dichter, Verfasser von „Hero und Leander“

Siehe auch:
 Musäus